Mauno est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1931), diplomate et homme politique finlandais
 (1928-2006), homme politique finlandais
 (1930-2017), sculpteur finlandais
 (1924-2007), historien et professeur finlandais
 (17e siècle), gouverneur de la Nouvelle-Suède
Mauno Koivisto (1923-2017), homme d'État finlandais
 (1927-1999), homme d'affaires et politique finlandais
 (1917-2010), vocaliste et chanteur d'opéra finlandais
 (né en 1933), rameur olympique finlandais
 (1916-1987), producteur de film finlandais
 (1915-1969), poète et peintre finlandais
Mauno Nurmi (né en 1936), joueur finlandais de hockey sur glace
Mauno Pekkala (1890-1952), homme d'État finlandais
Mauno Peltonen, biathlète finlandais
Mauno Rosendal (1848-1917), homme politique et écrivain finlandais
 (1904-1971), coureur longue distance finlandais
 (né en 1948), coureur cycliste finlandais
 (1930-2015), nageur olympique finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais